Сен-Жан-ле-Блан () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Жан-ле-Блан — в департаменте Кальвадос;
 Сен-Жан-ле-Блан — в департаменте Луаре.

См. также